La Brasserie du Cambier était située à Aubigny-au-Bac dans le département du Nord.

Immatriculée SIREN 413-118-316, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le .

Lien externe 
 Présentation

Cambier, Brasserie du